Lijst van spelers van Willem II (mannen)
 Lijst van spelers van Willem II (vrouwen)